L'acide coumarique ou  acide hydroxycinnamique est un composé phytochimique dérivé de l'acide cinnamique. Il existe trois isomères de cet acide, correspondant aux trois positionnements possibles du groupe hydroxyle sur le noyau benzénique :

 l'acide orthocoumarique
 l'acide métacoumarique
 l'acide paracoumarique.

L'isomère le plus abondant dans la nature est l'isomère para, raison pour laquelle ce dernier est couramment appelée simplement « acide coumarique ».

Synthèse 

L'acide coumarique est synthétisé par hydroxylation de l'acide cinnamique.

Acides hydroxycinnamiques 

Les dérivés de l'acide hydroxycinnamique forment une importante famille des acides-phénols avec les acides hydroxybenzoïques. On compte parmi eux notamment :
 l'acide caféique 
 l'acide férulique 
 l'acide sinapique
 l'acide cichorique.

La plupart d'entre eux forment un ester avec l'acide quinique, ces composés étant connus sous le nom d'acides chlorogéniques.

Coumarique